Asclepigênia (filha de Plutarco) — filha do filósofo neoplatônico Plutarco de Atenas
 Asclepigênia (esposa de Teágenes) — esposa do patrício Teágenes

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história